Sesamoide menor puede referirse a:
 El nombre común de la planta Reseda phyteuma.
 El nombre común de la planta Sesamoides purpurascens.